«Украинский медиахолдинг» (также известен как УМХ, UMN group) — украинская медиакомпания занимающаяся производством информационного материала для всех видов медиа, таких как: пресса, радио, интернет, телевидение. В сферу деятельности компании входят розничная торговля и полиграфия. Управляющая компания — ООО «» ().

«UMH group» управляет портфелем более, чем из 50 торговых марок с позициями на рынках интернета, радио и прессы. По состоянию на 2013 г. занимает пятнадцатую строчку в рейтинге крупнейших медиакомпаний, работающих на рынках постсоветских стран.

Главный офис управляющей компании находится в Киеве. Офис ИД «Популярная Пресса» — в Москве. Есть офисы и представительства в 43 городах Украины и России.

История 
Холдинг основан в конце 1990-х годов Борисом Ложкиным, на сегодняшний день президентом и основным акционером на базе газеты «Теленеделя». Первый номер «Теленедели» вышел в 1994 году в Харькове. За короткий период издание вышло на национальный уровень. В 1995 году газета стала выходить в Киеве, Запорожье и Днепропетровске. В 1996-м «Теленеделя» расширила географию выхода на Донецк, Одессу и Крым.

Журнал «Теленеделя» входит в десятку крупнейших печатных брендов постсоветского пространства (лидер среди изданий в нише celebrity на Украине, шестое место по объёму аудитории в СНГ) с аудиторией 5,2 млн читателей. В 1998 году начинается издание газеты «Деловая неделя», впоследствии проданной Вадиму Рабиновичу. В этом же году начинается издание газеты «Аргументы и факты — Украина». В 1999 году Борис Ложкин в партнёрстве с группой Приват приобретает у ИД «Комсомольская правда» (Россия) 6 предприятий «КП в Украине» и становится издателем газеты «Комсомольская правда в Украине». Запускаются также локальные версии «Экспресс-газеты» и «Известий». Позднее, в 2002 году в партнёрстве с Геннадием Боголюбовым создаётся полиграфическая компания «Укрполиграфмедиа» и подписывается контракт о начале вещания на Украине радиостанции «Европа плюс».

В 2000 совокупный тираж всех изданий вырастает почти до 58 млн экземпляров. В партнёрстве с братьями Суркисами создаётся газета «Команда» и радио «Киевские Ведомости». В 2001 году запускается «Взрослое радио», с которого и начинается движение компании к мультимедийности и создание одной из крупнейших радиогрупп на Украине. На сегодняшний день в управлении UMH group находятся пять сетевых («Авторадио», «Ретро FM», «Наше радио», Europa Plus, Super Radio) и две локальные («Джем FM» и «Lounge FM») радиостанции. В 2009 году Ложкин запустил на Украине «Радио Алла», российскую радиостанцию, созданную компанией Проф-Медиа совместно с Аллой Пугачёвой. С момента запуска первой радиостанции в 2001 году, UMH group стала одним из крупнейших холдингов украинского радиорынка с дневной аудиторией 4,5 млн человек.

В 2003 году UMH group выходит на российский рынок. За несколько лет российское подразделение компании — издательский дом «Популярная пресса» выстроило одну из самых широких региональных сетей, с отделениями в 30 городах. Компания входит в десятку издательских домов России и управляет восемью брендами: «Теленеделя», «Футбол», «Истории из жизни», «Успехи и поражения», «История про любовь». Средняя аудитория одного номера журналов составляет 5,4 млн человек, а общий тираж всех изданий в 2012 году составил 42,5 млн копий.
С 2006 года UMH group начинает развивать свою розничную сеть «Твоя пресса», впоследствии ставшую крупнейшей национальной сетью по продаже периодики и сопутствующих товаров.

Со второй половины 2000-х одним из главных направлений деятельности UMH является Интернет. В 2008 году UMH group приобретает треть акций популярного портала i.ua, что стало отправной точкой для нового этапа в развитии медиа-холдинга. Интернет стал одним из главных направлений бизнеса для UMH group. За пять лет медиа-холдинг достиг лидирующих позиций на Украине по аудитории и рекламным доходам в интернет. На сегодняшний день ресурсы покрывают около половины украинских интернет-пользователей, а доля группы на рынке интернет-рекламы — 29 %. По охвату аудитории UMH входит в пятёрку компаний, оперирующих на украинском рынке, среди которых международные корпорации Google, Mail.ru и Yandex. Портфель веб-проектов UMH насчитывает порядка 20 популярных ресурсов, в числе которых лидирующие проекты: korrespondent.net, bigmir.net, i.ua, football.ua. Впоследствии UMH group объединил интернет-активы с KP media и «Медиа группой Украина» в компанию United Online Ventures (i.ua, bigmir.net, tochka.net).

В 2008 году компания первой среди украинских медиакомпаний проводит частное размещение на Франкфуртской фондовой бирже, выручив $45 млн за 15 % акций и получив капитализацию в $300 млн. Эксклюзивным финансовым советником и организатором размещения акций выступила украинская инвестиционная компания Concorde Capital.

Начиная с 2010 года UMH group приобретает долю Петра Порошенко в журнале «Корреспондент» и порталах bigmir.net и korrespondent.net, заключается стратегические контракты с известными американскими издательскими домами Forbes Media и Conde Nast, предоставившими UMH group право издавать на Украине журналы Forbes (выходит с 2011-го), Vogue Ukraine (первый номер вышел в начале 2013-го).

8 марта 2014 года стало известно о том, что издательский дом Forbes отзывает лицензию на выпуск версии журнала Forbes-Украина у компании UMH Group, принадлежащей миллиардеру Сергею Курченко — одному из лиц, в отношении которого США ввели санкции в связи с событиями на Украине. Представитель Forbes сообщил о том, что издательский дом также покинул Мигель Форбс, член семьи Форбсов, который одобрил передачу лицензии на издание новому владельцу.

26 сентября 2014 года главой наблюдательного совета UMH назначена Елена Бондаренко. В конце марта 2015-го Елена Бондаренко покинула свой пост.

Показатели деятельности 
По итогам 2012 года чистая выручка составила 151,6 млн долларов, EBITDA* и чистая прибыль — 28,7 и 16,3 млн долларов соответственно.

Продажа Сергею Курченко 
В июне 2013 года Борис Ложкин объявил о заключении сделки по продаже 98 % акций UMH group группе компаний группой ВЕТЭК бизнесмена Сергея Курченко. Экспертная оценка суммы сделки — $450-500 миллионов. По оценке Forbes.ua, продажа UMH group вошла в ТОП-10 крупнейших M&A-сделок первого полугодия 2013 года. UMH group занимает четвёртую позицию в общем списке.

Партнёр юридической компании «Ващенко, Бугай и партнёры» Денис Бугай сообщил, что сделку по продаже UMH Group обслуживали более 30 юристов из трёх украинских юридических компаний, а также — зарубежных и, в том числе escrow-агентство. «Сделка заключена согласно английскому праву и полностью отвечает европейским стандартам» .

Сделку планировалось завершить в марте 2014 года, однако в начале ноября 2013-го Борис Ложкин объявил о досрочном закрытии сделки по продаже компании ВЕТЭК 99,9 % акций UMH group. Все финансовые обязательства по сделке были полностью выполнены. По словам Бориса Ложкина, «акционеры UMH group и партнёры удовлетворены результатами сделки»
.

Переход под контроль АРМА 
В сентябре 2019 года Печерский суд Киева передал медиахолдинг в распоряжение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), так как компания находится под арестом в уголовном деле против команды бывшего президента Виктора Януковича.

В дальнейшем АРМА объявило о планах передать УМХ в управление частной компании. По условиям конкурса новый владелец должен иметь опыт в управлении интернет-СМИ, радиостанциями и печатными изданиями, быть готовым вести судебные процессы против Национального совета по вопросам теле и радиовещания, спрогнозировать доходы холдинга и гарантировать уплату его налогов из собственных средств. Претенденты подпадали под ограничения антимонопольного комитета Украины.

В сделку вошли радиостанции «Голос столицы», Lounge FM, Radio Next, «Авторадио», «Ретро ФМ»; юридические лица сайтов Bigmir.net, I.ua, Tochka.net; издательский дом УМХ и издания «Теленеделя», «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Корреспондент», «Деньги.ua», «Команда», «За рулём»; типография «Укрполиграфмедиа», несколько рекламных агентств и сейлзхаусов, сеть распространителей прессы (в том числе «Твоя пресса»). В сделку не вошли ряд активов УМХ, оформленные на другие юридические лица (Gloss.ua, Food&Mood, I&Running, MPort, Bike&Me, журналы «Футбол», «Корреспондент», «Архидея», TV.ua, Smak.ua, iSport.ua, Kolobok.ua, vgorode) и поменявшие владельцев («Наше радио» и «Радио Пятница»).

По состоянию на июль 2020 года существовало семь претендентов на УМХ, среди них — 1+1 Медиа.

Структура 
Интернет:
 Korrespondent.net
 Football.ua
 Bigmir)net
 I.ua
 Tochka.net
 Dengi.ua
 KP.ua
 kolobok.ua
 Aif.ua
 Tv.ua
 vgorode.ua
 iSport.ua
 Gloss.ua
 Smak.ua

Радиостанции:
 Авторадио
 NRJ UA
 Lounge FM
 Джем FM
 Радио Пятница 

Издательский бизнес:
 Корреспондент
 Теленеделя
 Футбол
 Комсомольская правда в Украине
 Аргументы и факты
 За рулём

Бывшие активы 
 Наше Радио (в феврале 2020 года перешла под управление ТАВР Медиа)
 Голос столицы (в январе 2020 года на её чистоте начала вещать Lounge FM)
 Ретро FM

Общественная деятельность 
С 2014 является членом Федерации работодателей медийной отрасли Украины, представляющей интересы владельцев кино- и телерадиокомпаний, издательских, рекламных, звукозаписывающих компаний, информационных агентств и компаний, обеспечивающих деятельность информационных WEB-порталов.

Примечания

Ссылка 
 

ИТ-компании Украины
Компании Киева
Медиахолдинги Украины
Медиакомпании по алфавиту